Barbens kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbens (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Barbens (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar